Vysoké napětí může být:

 Vysoké napětí – druh napětí
 Vysoké napětí (film) – americký film
 Vysoké napětí (desková hra) – desková hra
 Vysoké napětí (hudební skupina) – česká punková skupina